Die 1. Powerchairhockey-Europameisterschaft wurde vom 23. bis 26. Juni 2005 in Italien ausgetragen. Die Spiele fanden in Rom statt.

Den Titel des Europameisters im Powerchair-Hockey gewann zum ersten Mal die Niederlande, das im Finale Deutschland bezwang. Bronze ging an den Gastgeber Italien.

Vorrunde 

|}

Platzierungsspiele Platz 5 – 7 

|}

Finalspiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Endspiel

Torschützen Top Ten

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 IWAS Powerchair Hockey Verband

Einzelnachweise 

Elektrorollstuhl-Hockeywettbewerb
Sportveranstaltung 2005
Sportveranstaltung in Rom
Behindertensport (Italien)